Hyères è un comune del Varo;
Isole di Hyères piccolo arcipelago francese situato davanti alla Costa azzurra, appartenente al comune di Hyères;
La Hyères (o Hyère) è un fiume della Savoia;
Lo Hyères è un fiume delle Côtes-d'Armor e del Finistère (Bretagna)
Hyères cargo costruito nel 1943.
Hières-sur-Amby comune francese dell'Isère.